De fietsdiscipline mountainbike maakte voor het eerst deel uit van het olympisch programma, en beleefde zijn debuut bij de Olympische Zomerspelen 1996. De mannenwedstrijd vond plaats op dinsdag 30 juli 1996 in het Georgia International Horse Park in Conyers, vijftig kilometer ten oosten van Atlanta. Het parcours bestond uit een zeven ronden, met een totale afstand van 49,4 kilometer. De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlander Bart Brentjens, die al vroeg de leiding had genomen in de race. Hij had op de streep ruim twee minuten voorsprong op de nummer twee, de Zwitser Thomas Frischknecht. In totaal stonden 43 renners aan de start. Zeven van hen stapten voortijdig af, onder wie de Nederlander Marcel Arntz en de Belg Peter Van Den Abeele.

Uitslag

Zie ook
Wereldbeker mountainbike 1996
Wereldkampioenschappen mountainbike 1996

Mountainbike mannen
1996
Olympische
Olympische